FPH steht für:
 Freie Presse Holding, Tochtergesellschaft der Neue Zürcher Zeitung
 "Feuerlöschpumpe Hochdruck", siehe auch Feuerlöschpumpe
 Federação Portuguesa de Halterofilismo, der portugiesische Gewichtheberverband
 Federação Portuguesa de Hóquei, der portugiesische Hockeyverband
 Familial Progressive Hyperpigmentation, eine seltene, vererbbare Hautveränderung, siehe auch Hyperpigmentierung

fph steht für:
 feet per hour, eine angloamerikanische Maßeinheit für Geschwindigkeit

FPH